Kalasin (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Kalasin, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Kalasin (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand